Владимир Николаевич Якимов () — первый секретарь Ишимбайского городского комитета ВКП(б)—КПСС (1948—1954), Салаватского горкома партии (1954—1959), председатель КНКБ БАССР, секретарь обкома КПСС, член президиума Совета министров БАССР, депутат Верховного Совета БАССР 2, 5 — 10 созывов. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 6 июня 1911 года в Угличе. Дед Макар по материнской линии участвовал в Русско-турецкой войне. Мать, Татьяна Макаровна Муравьёва (1890—1950), домработница. Отец, Николай Александрович Якимов (1885—1955), рабочий, скончался в г. Салавате. В семье было двое сыновей.

Учился в школе младших командиров пограничных войск, Стерлитамакском педагогическом институте (заочно, специальность — историк), ВПШ при ЦК КПСС.

В годы ВОВ служил в Красной армии. Участвовал в боях на Курском и Новгородском направлениях. Получил 4 ранения. Демобилизован в 1946 году по состоянию здоровья.

Место работы: Ленинградский Кировский завод (до 1941 г.), с 1929 по 1932 год — работа рыболовом, лесорубом, пред. профсоюза, зам. директора леспромхоза, редактор газеты «Тревога» на Северном Сахалине (пос. Хоэ), секретарь райкома комсомола на Сахалине (1932—1939 гг.), секретарь партии нефтепромысла в БАССР, член бюро башкирского обкома партии, первый секретарь Ишимбайского городского комитета ВКП(б) (КРСС) (1948—1954), с 1954 по 1959 год — Салаватского горкома партии (1954—1959), председатель КНКБ БАССР, секретарь обкома КПСС, член президиума Совета министров БАССР.

Депутат Верховного Совета БАССР 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 созывов.

Женат с 1939 года Мария Григорьевна, сын Валерий, дочь Людмила, внуки Владимир, Олег, Андрей. На пенсии с 1984 года.
 
Скончался 28 января 1989 года в Уфе. Похоронен на Южном кладбище.

Награды и звания 
Награждён пятью орденами Трудового Красного знамени, боевыми наградами.

Ордена Боевого Красного знамени, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды.

Деятельность на посту главы администрации Салавата 
Во время работы Якимова в Салавате продолжалось массовое жилищное строительство, строился комбинат № 18, объекты соцкультбыта.

Память 
В Салаватском краеведческом музее в июле 2013 года проводилась выставка фотографий и документов, вечер памяти, посвященный жизни и деятельности Якимова.

Литература 
Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2011. − Т. 7: Ф-Я. — 624 с.

Примечания

Ссылки 
 Руководители Салавата

Выпускники Стерлитамакской педагогической академии
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Салаватского горкома КПСС
Градоначальники Ишимбая
Секретари Башкирского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР пятого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР шестого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР восьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР десятого созыва
Функционеры ВЛКСМ
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях